Polska Liga Koszykówki sezon 1997/1998. W trakcie sezonu Browar Dojlidy Białystok przeniósł się do Grajewa i występował jako Płyty Grajewo.

Tabela po rundzie zasadniczej

Tabela po II rundzie 
Po rozegraniu 28 meczów drużyny zostały podzielone na grupy "silniejszą" i "słabszą"

Play-off 

Mecze o brązowy medal: Ericsson Bobry Bytom - Komfort Forbo Stargard Szczeciński 3 - 2 (66:67, 86:76, 60:65, 66:57, 77:67)

Miejsca 5-8 (mecz i rewanż) 
 Pogoń Ruda Śląska - Anwil/Nobiles Włocławek 71:73, 68:56
 Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec - AZS Elana Toruń 70:89, 76:81

o 5 miejsce 
 Pogoń Ruda Śląska - AZS Elana Toruń 94:90, 61:62

o 7 miejsce 
 Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec - Anwil/Nobiles Włocławek 73:83, 72:64

Miejsca 9-15 (do trzech zwycięstw) 
 SKK Szczecin - Stal Stalowa Wola 3 - 0 (85:64, 94:64, 85:76)
 Trefl Sopot - ITK Noteć Inowrocław 3 - 1 (87:81, 74:72, 72:77, 82:60)
 Unia Tarnów - Płyty Grajewo 3 - 0 (100:82, 94:89, 82:65)

o miejsca 9-12 (mecz i rewanż) 
 Polonia Parte Przemyśl - SKK Szczecin 101:110, 77:93
 Trefl Sopot - Unia Tarnów 80:59, 58:76

o 9 miejsce 
 SKK Szczecin - Trefl Sopot 74:72, 70:93

o 11 miejsce 
 Polonia Parte Przemyśl - Unia Tarnów 104:104, 73:70

o 13 miejsce (do trzech zwycięstw) 
Zwycięzca pozostaje w lidze, a pokonany gra o utrzymanie z Płytami Grajewo.
 ITK Noteć Inowrocław - Stal Stalowa Wola 3 - 0 (90:74, 85:77, 90:74)

o utrzymanie (do trzech zwycięstw) 
 Płyty Grajewo - Stal Stalowa Wola 3 - 0 (92:69, 96:72, 76:75)

Ostateczna kolejność 

Do ekstraklasy awansowały AZS Ekoklinkier Lublin i Stal Ostrów Wielkopolski oraz Zastal Zielona Góra (po wygranych barażach z Płytami Grajewo).

Polska Liga Koszykówki
1997 w koszykówce
1998 w koszykówce
1997 w polskim sporcie
1998 w polskim sporcie